Remmler ist der Familienname folgender Personen:

 Cecil Remmler (* 1988), deutscher Musikproduzent
 Laura Remmler, deutsche Regisseurin, Theatermacherin, Darstellerin und Autorin
 Stephan Remmler (* 1946), deutscher Sänger, Komponist und Musikproduzent

Siehe auch:
 Remler